La gara dei 100 metri stile libero maschili dei Giochi della XXXI Olimpiade si è svolta il 9 e il 10 agosto 2016.

Record
Prima della competizione, i record olimpici e mondiali erano i seguenti:

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 

sl 100 M